Rocca Roveresca – castello di Mondavio
Rocca Roveresca – castello di Senigallia